Witan – Witenagemot

 Osoby o nazwisku Witan
 Andrzej Witan (ur. 1990) – polski piłkarz
 Iga Baumgart-Witan (ur. 1989) – polska lekkoatletka
 Leon Witan-Dubiejkowski (zm. 1940) – białoruski polityk, architekt
 Maciej Witan (ur. 2001) – polski hokeista